Die Liste der amtierenden Senatoren Kanadas zeigt alle Personen, die aktuell dem kanadischen Senat angehören.

Der Senat hat 105 Mitglieder. Im Gegensatz zu den Abgeordneten des Unterhauses werden die Senatoren nicht gewählt, sondern ernannt. Dies geschieht durch den Generalgouverneur, auf Empfehlung des Premierministers. Ursprünglich wurden Senatoren auf Lebenszeit ernannt. Seit dem British North America Act von 1965 dürfen sie nur noch bis zum vollendeten 75. Lebensjahr dienen.

Nach der kanadischen Verfassung stellt jede Provinz und jedes Territorium eine bestimmte Anzahl an Senatoren. Die Verfassung teilt das Land dazu in vier Regionen mit je 24 Senatoren: Die maritimen Provinzen, (je zehn für Nova Scotia und New Brunswick, vier für Prince Edward Island), Westkanada (je sechs für Manitoba, British Columbia, Saskatchewan und Alberta), Ontario und Québec. Zu keiner dieser Regionen gehört Neufundland und Labrador, das sechs Senatoren stellt. Je einen Senator entsenden Nordwest-Territorien, Yukon und Nunavut.

Amtierende Senatoren 

Anmerkungen:

Statistik

Weblinks 
 Aktuelle Zusammensetzung des Senats

!
Kanada